Давид Гогия:
 Гогия, Давид Давидович (род. 1948) — советский футболист.
 Гогия, Давид Раиндович (род. 1976) — российский боксёр.